Le patronyme néerlandais Visser, en flamand Visscher renvoie vers une profession : pêcheur.

Des variantes existent : 
 éventuellement avec l'article de : De Visser, De Visscher, De Visschere
 ou sans l'article : Visser, Visscher, Visschere, Vissere, Vischer, Visker
 parfois avec un suffixe génitif -s : Vissers, Visschers, Fissers

Famille Visscher de Hollande 

 Anna Visscher (1583 – 1651) était une artiste et traductrice hollandaise ;
 Roemer Pieterszoon Visscher (1547 – 1620) était un négociant hollandais prospère et un auteur d'épigrammes populaire du Siècle d'or néerlandais ;
 Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher (1594 - 1649), sœur de la première et fille du précédent.

Familles Visscher des Pays-Bas 

Famille de cartographes
 Claes Jansz Visscher dit Piscator, (1587 – 1652), cartographe, éditeur et graveur ;
 Nicolas Visscher (1618 – 1679), cartographe, fils de Claes Jansz ;
 Nicolas Visscher II (1649 – 1702), cartographe, fils de Nicolas.

Famille de graveurs
 Jan de Visscher (ca. 1636 – ca. 1692), graveur et dessinateur puis peintre néerlandais ;
 Cornelis Visscher (1629 - 1662), graveur néerlandais, frère de Jan et Lambert ;
 Lambert Visscher (1633 - ca. 1690), graveur néerlandais, frère de Jan et Cornelis.

Autres patronymes 
 Charles de Visscher (1884-1973), juriste belge
Fernand de Visscher (1885-1964), professeur de droit et archéologue
 Gerard Anthony Visscher (1762-1827), homme politique néerlandais
 Antoine Philippe de Visscher de Celles (1779-1841), homme politique belge naturalisé français.